Chimtāl är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Balkh, i den norra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Kabul.

Omgivningarna runt Chimtāl är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Chimtāl är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Distrikt i provinsen Balkh